Натуральне число 662
 662 рік до нашої ери
 662 рік нашої ери